

Carriera
Con la  ha disputato quattro edizioni dei Campionati europei (1964, 1966, 1968, 1972), vincendo una medaglia di bronzo.

Note

Collegamenti esterni